Гунделфинген може бити:

 Гунделфинген (Брајсгау), општина у округу Брајсгау-Хохшварцвалд, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Гунделфинген ан дер Донау, град у округу Дилинген ан дер Донау, у њемачкој покрајини Баварска.